Arrieta heißen die Orte
 Arrieta (Lanzarote) auf der Kanareninsel Lanzarote
 Arrieta (Bizkaia) in der spanischen Provinz Bizkaia

Arrieta ist der Familienname folgender Personen:
 Arquímedes Arrieta (* 1918), uruguayischer Boxer
 Cristian Arrieta (* 1979), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Domingo Arrieta (1874–1962), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Emilio Arrieta (1823–1894), spanischer Komponist
 Guillermo Rojas y Arrieta (1855–1933), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von Panama
 Humberto Arrieta (* 1945), mexikanischer Fußballspieler
 Jairo Arrieta (* 1983), costa-ricanischer Fußballspieler
 Jake Arrieta (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Johana Arrieta (* 1998), kolumbianische Mittelstreckenläuferin
 José Luis Arrieta (* 1971), spanischer Radrennfahrer
 Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (* 1951), spanischer Sekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte
 Octavio Ortiz Arrieta (1878–1958), peruanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Chachapoyas (1921–1958)
 Pedro de Arrieta († 1738), mexikanischer Architekt
 Rafael Alberto Arrieta (1889–1968), argentinischer Pädagoge, Schriftsteller, Übersetzer
 Roberto Arrieta (1915–1978), argentinischer Tangosänger und Komponist
 Santiago Arrieta (1897–1975), uruguayischer Schauspieler
 Valentine Arrieta (* 1990), Schweizer Leichtathletin